Püttmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Püttmann (* 1964), deutscher Politikwissenschaftler, Journalist und Publizist
 Carsten Püttmann (* 1970), deutscher Mathematiker und Pädagoge
 Friedhelm Püttmann (1926–1995), deutscher Pädagoge, Ministerialbeamter im Bereich Berufsausbildung
 Gabriele Püttmann (* 1956), überlebendes Gewaltopfer des Serienmörders Joachim Kroll
 Gerlinde Püttmann (* 1950), deutsche Marathonläuferin
 Hermann Püttmann (1811–1874), deutscher demokratischer und sozialistischer Publizist des Vormärz, Mitbegründer der deutschsprachigen Presse in Australien
 Jan Dirk Püttmann, deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister von Dülmen (1999 bis 2009)
 Josias Ludwig Ernst Püttmann (1730–1796), deutscher Jurist